Gunungwungkal (onderdistrict), een bestuurlijk gebied op het Indonesische eiland Java
Gunungwungkal (plaats), de hoofdplaats van dit bestuurlijke gebied.